

Codici 
 yor – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua yoruba
 YOR – codice ISO 3166-2:GB di York (Regno Unito)

Fumetti 
 Yor il cacciatore – serie a fumetti argentina di Juan Zanotto e Ray Collins
 Yor – personaggio Disney della Trilogia della spada di ghiaccio

Letteratura 
 Yor – personaggio del romanzo La storia infinita di Michael Ende